Глоговица може да се отнася за:

 Глоговица, село в община Трън, област Перник, България;
 Глоговица, село в община Алексинац, Нишавски окръг, Сърбия;
 Глоговица, село в община Зайчар, Нишавски окръг, Сърбия.

Вижте също:
 Горна Глоговица, село в община Земен, област Перник, България